Дрогобицький міський полігон твердих побутових відходів (Броницьке сміттєзвалище) — полігон твердих побутових відходів поблизу села Брониця Дрогобицького району Львівської області, Україна.

Введений в експлуатацію у 1983 році.

Застосовувався, в основному, для вивезення твердих побутових відходів з м. Дрогобича та сіл Дрогобицького району. У 2017 році, під час сміттєвої кризи у Львові, приймав також сміття зі Львова, у обсязі 50 тон щодня.

Починаючи з 10 лютого 2018 року не функціонує, через блокування жителями села Брониця.

Див. також 
 Сміттєва криза у Дрогобичі

Примітки

Джерела 
 
 
 

Сміттєві полігони
Дрогобич
Дрогобицький район
Засновані в Україні 1983